El municipio de Independence (en inglés: Independence Township) es un municipio ubicado en el condado de Nodaway en el estado estadounidense de Misuri. En el año 2010 tenía una población de 403 habitantes y una densidad poblacional de 2,54 personas por km².

Geografía 
El municipio de Independence se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 158.44 km², de la cual 158,4 km² corresponden a tierra firme y (0,03 %) 0,04 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 403 personas residiendo en el municipio de Independence. La densidad de población era de 2,54 hab./km². De los 403 habitantes, el municipio de Independence estaba compuesto por el 98,51 % blancos, el 0,25 % eran asiáticos y el 1,24 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 0,25 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Misuri
Localidades del condado de Nodaway